Tjapaltjarri ist der Familienname folgender Personen:
 Billy Stockman Tjapaltjarri (1927–2015), australischer Künstler
 Clifford Possum Tjapaltjarri (1932–2002), australischer Maler
 Tim Leura Tjapaltjarri (1930–1984), Aborigines-Künstler, ein Maler und Holzschnitzer
 Warlimpirrnga Tjapaltjarri, australischer Künstler